Diablo est le terme espagnol désignant le Diable.

Ce terme peut également faire référence à :

Toponymes

Diablo, localité de Californie ;
 Diablo, localité de l'État de Washington ;
 Chaîne Diablo, chaîne de montagnes de Californie ;
 Mont Diablo, sommet de la chaîne Diablo, en Californie ;
 Diablo Lake Trail, sentier de randonnée du comté de Whatcom, dans l'État de Washington.

Mont Diablo, un sommet.

Personnages 
Comics Marvel
 Diablo, l'un des personnages mutants des X-Men ;
 Diablo, l'un des ennemis des Quatre Fantastiques ;
Comics DC
 El Diablo, le nom de plusieurs personnages de DC Comics ;

Autres
 Diablo, personnage du dessin animé La Belle au bois dormant.

Jeux 
 Diablo, jeu vidéo édité par Blizzard, ou l'une de ses suites, Diablo , Diablo  et Diablo Immortal, ou encore l'un des personnages principaux du jeu ;
 Diablo, jeu de réflexion sur ordinateur personnel basé sur le jeu Diablotin.

Musique 
 , groupe de rock finlandais ;
 Diablo, groupe de black métal sud-coréen.
 El Diablo, une chanson d’Élena Tsagkrinoú qui représente Chypre au Concours Eurovision de la chanson 2021.

Divers 
 Diablo, vent de foehn soufflant au printemps et à l'automne dans la région de San Francisco ;
 Diablo, automobile du constructeur Lamborghini ;
 El Diablo - Tren de la Mina, montagnes russes de type train de la mine situées au parc PortAventura Park, à Salou, en Espagne ;
 El Diablo, film réalisé par Peter Markle, sorti en 1990.

Références